Andrea Freccero (1968) – fumettista italiano
John Freccero (1931) – saggista nordamericano
Carlo Freccero (1947) – autore televisivo italiano